Влади́мир Третьяко́в:
 Третьяков, Владимир Борисович (род. 1970) — советский и российский игрок в хоккей с мячом.
 Третьяков, Владимир Евгеньевич (1936—2021) — российский математик, член-корреспондент РАН.
 Третьяков, Владимир Николаевич (1953—1979) — советский преступник.